

Libri
 Endgame – ciclo di romanzi di James Frey

Musica 
 Endgame – album del 2009 del gruppo thrash metal statunitense Megadeth
 Endgame – album del 2011 del gruppo post-hardcore statunitense Rise Against

Cinema 
 Endgame - Bronx lotta finale – film del 1983 diretto da Joe D'Amato
 Endgame – cortometraggio del 1999 diretto da Luis Cámara
 Endgame – film del 2001 diretto da Gary Wicks
 End Game – film del 2006 diretto da Andy Cheng
 Endgame – documentario del 2007 diretto da Alex Jones
 Endgame – film del 2009 diretto da Pete Travis
 Avengers: Endgame – film del 2019 diretto da Anthony e Joe Russo

Televisione 
 Endgame – serie televisiva canadese trasmessa nel 2011 dalla rete televisiva Showcase